Maghribi ist der Familienname folgender Personen:

 Abd al-Qadir al-Maghribi (1867–1956), syrischer Journalist, religiöser und sozialer Reformer
 Mahmud Sulaiman al-Maghribi (1935–2009), Premierminister von Libyen
 Muhyī ad-Dīn al-Maghribī, arabischer Astronom und Mathematiker